Болгар () е село, разположено в Нижнекамски район, Татарстан. Населението му през 2002 година е 260 души.

История 
Селото е основано през 1920 година.

Население 
 1926 – 187
 1938 – 469
 1949 – 376
 1958 – 381
 1970 – 522
 1979 – 452
 1989 – 265
 2002 – 260

Климат

Източници 

Села в Татарстан